

Videojuegos 

 The Last of Us, videojuego de acción-aventura y survival horror de 2013;
 The Last of Us: Left Behind, un paquete de expansión descargable (DLC) para The Last of Us de 2014;
 The Last of Us Part II, videojuego acción-aventura y survival horror de 2020;
 The Last of Us Part I, un remake de 2022 del videojuego original de 2013.

Otros usos 

 The Last Of Us, una película dramática tunecina de 2016;
 The Last of Us: American Dreams, un cómic de 2013 basado en el videojuego homónimo;
 The Last Of Us, serie de televisión de 2023.